Линкольнтон () — название двух городов в США.

Города США
  — в Джорджии.
 Линкольнтон — в Северной Каролине.

См. также
 Линкольн
 Линкольн-Сити
 Линкольнвилл